Скупщик — торговец, скупающий и перепродающий товар:
 Барахольщик (ветошник) — скупщик утиля, вторсырья, краденого мущества
 Барыга, барышник — скупщик краденых вещей. На московском «блатном» (воровском) жаргоне такой скупщик называется также «мешком», в тюрьмах южных губерний России — «блатаком», в Западном крае России — «гурою».
 Компрачикос — скупщики детей.
 Кулак — прозвище «кулак» получали сельские крестьяне, имевшие нечистый, нетрудовой доход по их мнению — ростовщики, скупщики и торговцы.

См. также 
 «Скупщики перьев»
 Барыш

Примечания